Тре́йси Ре́йнер (), урождённая — Ге́нри (; 7 июля 1964, Альбукерке, Нью-Мексико, США) — американская актриса.

Биография 
Трейси Генри родилась 7 июля 1964 года в Альбукерке (штат Нью-Мексико, США) в семье актрисы Пенни Маршалл и её первого мужа Майкла Генри.

Трейси снималась в кино 31 лет, в 1979—2010 года, и за это время она сыграла в 33-х фильмах и телесериалах. Она также является продюсером.

Трейси замужем за Мэттью Теодором Конланом. У супругов есть пятеро детей, включая дочь Беллу Конлан (род.23.05.2005).

Ссылки